

Acide aminé 

 La Proline est un acide aminé synthétisé par les organismes vivants.

Marque 

 ProLine est une marque de distributeur de produits électroniques

 Proline est un fongicide à base de prothioconazole de l'entreprise Bayer